Označení USS John F. Kennedy nesla nebo ponesou na počest 35. amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS John F. Kennedy (CV-67), letadlová loď vlastní třídy sloužící v letech 1968–2007
 USS John F. Kennedy (CVN-79), letadlová loď třídy Gerald R. Ford, jejíž stavba byla zahájena v roce 2015